Ульрих, Василий:
 Ульрих, Василий Васильевич (1889—1951) — советский государственный деятель, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР, организатор массового террора.
 Ульрих, Василий Корнилович (1810—1891) — эстляндский губернатор, генерал от инфантерии, брат Р. К. Ульриха.